

Patronyme 

 Filippo Sega (1537-1596), est un cardinal italien.

Toponyme 

 Sega, ancienne ville égyptienne.

Divers 
 Le séga, un genre musical.
 Sega, une entreprise japonaise.